«Рабочий и театр» — советский иллюстрированный театрально-художественный журнал.

Создан в сентябре 1924 года в Ленинграде. Выходил до декабря 1937 года (до 1935 года — еженедельно, в 1935—1937 — раз в две недели, в 1937 году — ежемесячно). С 1937 года печатался под названием «Искусство и жизнь». Журнал продолжал традиции журнала «Жизнь искусства» (1923—1929).

На страницах журнала «Рабочий и театр» освещалась театрально-художественная жизнь жизнь Ленинграда и Москвы (рецензии на спектакли, концерты, кинофильмы, выставки и прочая информация, хроника), печатались статьи по разным творческим и организационно-художественным вопросам.

До 1929 в виде приложений печатался «Спутник по театру», где помещались аннотированные программы ленинградских театров.

В числе редакторов были З. И. Любинский, В. Е. Вольф и др.

Большое участие в работе журнала принимал А. В. Луначарский. С журналом сотрудничали видные советские театроведы, искусствоведы, театральные критики и деятели искусства, в том числе В. М. Богданов-Березовский, А. Е. Будяковский, П. М. Журавленко, В. П. Ивинг, Е. М. Кузнецов (член редколлегии), С. С. Томский, С. Л. Цимбал и многие другие.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Большой Энциклопедический словарь. 2000.
 Театральная энциклопедия. Том 4 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1965.
 Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справочник. — М.: Большая Российская Энциклопедия. Ред. коллегия: Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярев А. Я. и др. 1992.

Ссылки 
 Рабочий и театр
 «Рабочий и театр»

Журналы СССР по алфавиту
Журналы СССР на русском языке
Журналы РСФСР
Театральные журналы СССР
Художественные журналы
Закрывшиеся журналы
Печатные издания, возникшие в 1924 году
Печатные издания, закрытые в 1937 году
Появились в 1924 году в СССР
Журналы на русском языке
Закрывшиеся журналы Санкт-Петербурга